Název Smrkový vrch nese více vrcholů:

 Smrkový vrch (Šumava) (1111 m n. m.) – vrchol na Šumavských pláních v okrese Klatovy, západně od Modravy
 Smrkový vrch (Nízký Jeseník) (703 m n. m.) – vrchol v Bruntálské vrchovině v okrese Bruntál, jihozápadně od Václavova u Bruntálu
 Smrkový vrch (Švihovská vrchovina) (444 m n. m.) – vrchol v Rokycanské pahorkatině v okrese Rokycany, jihozápadně od Litohlav